Fergie – amerykańska piosenkarka R&B i pop
 Fergie – Sara, księżna Yorku, brytyjska arystokratka, była żona księcia Andrzeja
 Fergie Olver – kanadyjski prezenter telewizyjny
 Fergie Reid – australijski polityk, związkowiec
 Fergie Semple – brytyjski oficer, były dyrektor Special Air Service
 Fergie – brytyjski DJ